Это список глав и председателей правительства Южного Вьетнама, от создания Автономной Республики Кохинхина в 1946 году до объединения Вьетнама в 1976.

Главы государства

Главы Государства Вьетнам (1949–1955)

Президенты Первой Республики Вьетнам (1955–1963)

Военная хунта (1963–1967) 
В период правления военной хунты, реальной властью в управлении государством обладал руководитель Вооружённых сил. В некоторые периоды должность главы государства и руководителя Вооружённых сил совмещал один человек.

Главы государства

Военные руководители

Президенты Второй Республики Вьетнам (1967–1975)

Главы правительства

Штандарты

См. также 
 Список президентов Вьетнама
 Список вице-президентов Вьетнама

Ссылки 
 Rulers – Vietnam
 World Statesmen – South Vietnam

Южный Вьетнам
Правительство Вьетнама

Вьетнам
Вьетнам